Kota Belud (plaats), plaats in Maleisië
 Kota Belud (district), district in Maleisië